Mokolo steht für:

Mokolo (Kamerun), eine Stadt in Kamerun
Mokolo (Fluss), ein Fluss in Südafrika